Cal Ripken sénior, manager des Orioles de Baltimore (1935 - 1999).
 Cal Ripken junior, joueur des Orioles de Baltimore (1960 -).